Die Saison 2013/14 der Regionalliga Nordost war die sechste Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland.

Sie begann am 3. August 2013 und endete am 24. Mai 2014. Die Winterpause unterbrach die Saison vom 9. Dezember 2013 bis 15. Februar 2014.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2013/14 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Absteiger aus der 3. Liga 2012/13: SV Babelsberg 03
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Nordost 2012/13: VfB Auerbach, Berliner AK 07, Hertha BSC II, 1. FC Union Berlin II, VfB Germania Halberstadt, FC Carl Zeiss Jena, 1. FC Lokomotive Leipzig, 1. FC Magdeburg, ZFC Meuselwitz, TSG Neustrelitz, VFC Plauen, FSV Optik Rathenow, FSV Zwickau
 die beiden Aufsteiger aus der Oberliga Nordost 2012/13: Berliner FC Viktoria 1889 (Staffel Nord) , FSV Wacker 90 Nordhausen (Staffel Süd)

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die 3. Liga:
 Für den Aufstieg in die 3. Liga war der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Regionalliga Nordost:
 Die beiden Mannschaften auf den Plätzen 15 und 16 der Regionalliga Nordost stiegen am Ende der Saison ab. Wäre der Meister der Regionalliga Nordost in die 3. Liga aufgestiegen, wäre nur der 16. abgestiegen.
 Aufstieg in die Regionalliga Nordost:
 Die Meister der beiden Staffeln der Oberliga Nordost stiegen direkt auf.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stadien

Weblinks 
 Regionalliga Nordost 2013/14 bei kicker.de

Regionalliga 2013
2013